Cystobasidium är ett släkte av lavar. Cystobasidium ingår i familjen Cystobasidiaceae, ordningen Cystobasidiales, klassen Cystobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cystobasidium